Drzazgi ist ein polnischer Ortsname:
 Drzazgi (Działdowo) im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und 1940 bis 1945 Fichtenwalde, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Drzazgi (Świątki) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kienberg, Kreis Heilsberg, Ostpreußen
 Drzazgi (Nowa Ruda) im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1945: Harte, Kreis Glatz, Schlesien

Siehe auch: Drzazga